A magyar jégkorong-válogatott 1989-ben az Ausztráliában megrendezett C. csoportos világbajnokságon vett részt, ahol a negyedik helyen végzett.

Eredmények 

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Külső hivatkozások 
 A Magyar Jégkorong Szövetség hivatalos honlapja

1989
1989 a jégkorongban